Portèth ist der gaskognische Name folgender französischer Gemeinden:
 Portet
 Portets